Comprido pode ser:
Comprimento, qualidade do que é comprido

Rio Comprido, rio no estado de São Paulo
Rio Comprido, bairro do município do Rio de Janeiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos